Canacidae — семейство насекомых из отряда двукрылых. Встречаются повсеместно, главным образом, в прибрежных районах морей и океанов. В семействе описано около 300 видов.

Описание 
Мухи очень мелких размеров; имеют длину тела 0,91—5,0 мм. Личинки развиваются в вянущих водорослях, которых выбросило на берег, или являются сапрофитами. Имеет тенденцию встречаться в засоленных местообитаниях (во вторую очередь в пресноводных биотопах), в основном мухи-/. Canacidae обитают в умеренно-прохладных и тропических зонах земного шара, преимущественно на или вблизи морских берегов с океаническим климатом. Некоторые виды обитают внутри суши, обычно в солёной или щелочной среде, но иногда в луговых местообитаниях или в пресноводных ручьях на Гавайях. Подсемейство Apetaeninae является эндемиком субантарктических архипелагов, они связаны с колониями пингвинов и других морских птиц, иногда также обнаруживаются на водорослях и других морских отбросах, выброшенных на берег на скалистых супралиторалях. В Европе встречается всего 4 вида: Canace actites (Испания), Canace nasica (Азорские острова, Великобритания, Канарские острова, Франция, Ирландия, острова Мадейра, Испания, Афротропика), Canace salonitana (Крит, Хорватия) и Xanthocanace ranula (Бельгия, Великобритания, Канарские острова, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды).

Голова. Постоцеллярные щетинки головы развиты (отсутствуют или редуцированы у некоторых Canacinae); дорсальная лобно-глазничная щетинка латероклинатная; ротовые вибриссы слабо дифференцированы, за исключением видов Dasyrhicnoessa. Ариста дорсальная. Лицо иногда характеризуется двумя блестящими выступами латеральнее лицевой впадины, сразу над вибриссальной порой (Tethina, Pseudorhicnoessa) или поблизости (Afrotethina, Horaismoptera); лицо сильно вдавленное и короткое (Dasyrhicnoessa, Horaismopterinae) или с медиальным килем (Tethina) или даже отчетливо выпуклое (Canacinae). Щёки голые, за исключением вентрального ряда щетинок (перистомальные щетинки) или даже с несколькими анаклинатными сильными щетинками (Canacinae). Буккальные части вообще сильно склеротизованы у Canacinae.

Грудь: Развит прекоксальный мост. Прескутеллярные акростихальные щетинки развиты; предшовные дорсоцентральные щетинки дифференцированы; анеэпистерна с 2-3 развитыми задними щетинками, несущими увеличенную, изогнутую дорсально щетинку в заднедорсальном углу; обычно имеется 1 катепистернальная щетинка; развита проэпистернальная щетинка. Крыло обычно прозрачное, с мелкими плотными микротрихиями; субкоста слабеет на вершине, близко к жилке R1; жилка А1 короткая (кроме субантарктического рода Apetaenus); жилка А2 длинная, представлена в виде складки.

Брюшко: прегенитальные склериты самца короткие и сросшиеся; 6-й тергит самца сросся с 8-м стернитом, образуя обычно симметричный (за исключением некоторых видов Tethina) прегенитальный склерит; 7-й стернит самца утрачен; постгониты прочно соединены латерально с основанием фаллаподемы, отчётливо впереди базифаллуса; гипандрий, образующий оболочку или фаллическую мантию вокруг постгонита и базифаллуса; эпандрий с 1-2 парами сурстилей вентрально, иногда передний сурстилус отсутствует (Canacinae, Tethina); задний сурстилус частично сочленён или слит с эпандрием; внутренний базальный угол сурстилуса соединен с широким интерпарамеральным склеритом; церки от очень коротких до исключительно развитых (Horaismopterinae); постабдомен самки более или менее телескопически втянутый; 2 склеротизованных семяприемника различной формы, внизу с более узким цилиндрическим продолжением в семявыносящий проток; церки от субцилиндрических до сжатых или даже сужаются дистально, иногда с толстыми или заостренными шиповидными щетинками.

Систематика 
Известно около 300 видов и 27 родов. Взрослые стадии Canacidae похожи и иногда путаются с мухами-береговушки (Ephydridae), и большинство видов, описанных в 19 веке, были отнесены к Ephydridae. Канациды отличаются жилкованием крыла (ячейки bm и cup полные) и дополнительными сегментами брюшка (5 у самцов Ephydridae, 6 у Canacidae), которые у самок оканчиваются удлинённым и сросшимся эпипроктом + церком, несущим увеличенные, апикальные, шиповидные щетинки. В состав Canacidae включают то, что ранее считалось двумя семействами: Canacidae и Tethinidae. Некоторые авторы (Griffiths 1972) также отмечают некоторое сходство Canacidae с Chloropidae и Milichiidae. Согласно анализу Макалпина (McAlpine 1989), которая включала анализ 25 признаков семейств Canacidae и Tethinidae, надсемейство Carnoidea (= Chloropoidea) кладограмма включает семейства со следующими филогенетическими отношениями: ((Australimyzidae, Braulidae) Carnidae)((Tethinidae, Canacidae)((Milichiidae, Risidae) ((Cryptochetidae, Chloropidae)))).
Схема филогенетических взаимоотношений Canacidae с другими группами внутри Carnoidea показана ниже на схеме:

Классификация 
Традиционно в эту группу входили только представители семейства Canacidae sensu stricto. Каталог Матиса (1992) этого семейства состоял из 113 видов 12 родов и выделял три подсемейства (Canacinae, Nocticanacinae, Zaleinae). Матис и Мунари (1996) перенесли Zaleinae в Tethinidae, когда они опубликовали свой каталог тетинид, потому что это подсемейство считалось промежуточным между двумя семействами. Согласно их определению, Tethinidae включали 126 видов из 14 родов, объединенных в пять подсемейств (Apetaeninae, Horaismopterinae, Pelomyiinae, Tethininae, Zaleinae). Макалпин (2007) значительно изменил концепцию этого семейства, когда он включил семейство Tethinidae как часть более таксономически широкого Canacidae sensu lato. Наконец, Мунари и Матис (2010) обновили предыдущие каталоги и теперь признают шесть подсемейств, включающих в общей сложности 307 видов в 27 родах Canacidae.

Примечания

Литература 
 McAlpine D. K. The surge flies (Diptera: Canacidae: Zaleinae) of Australasia and notes on Tethinid-Canacid morphology and relationships . Records of the Australian Museum. 2007;59(1):27–64. doi: 10.3853/j.0067-1975.59.2007.1468. 
 Mathis, Wayne N. and Lorenzo Munari. (1996). World Catalog of the Family Tethinidae (Diptera). Smithsonian Contributions to Zoology. Number 584. 27 pages (Date of Issue: 22 November 1996).
 Mathis, Wayne N. (1998). Family Canacidae. I: Papp, L. og Darvas, B. (red.). Contributions to a Manual of palaearctic Diptera 3: 251—257. Science Herald, Budapest.

Ссылки 
 
 

Canacidae
Семейства насекомых